Opaskwayak kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Opaskwayak Cree Nation 21A, reservat, Manitoba, 
 Opaskwayak Cree Nation 21B, reservat, Manitoba, 
 Opaskwayak Cree Nation 21C, reservat, Manitoba, 
 Opaskwayak Cree Nation 21D, reservat, Manitoba, 
 Opaskwayak Cree Nation 21I, reservat, Manitoba, 
 Opaskwayak Cree Nation 21J, reservat, Manitoba, 

Robotskapade Kanadaförgreningar